Векошник — (общеслав. веко, «то, чем укрывают», что подтверждает польское wieko или чешское viko — «покрышка») популярный на Руси пирог, который обычно готовили после праздников из остатков еды. Древнерусский аналог современной пиццы.

История названия 
Название векошник получил от металлической ёмкости, которая именовалась «веко».

Веко — старинное круглое или продолговатое блюдо с невысокими краями, предназначенное для приготовления и хранения пищи. До XVII в. «веко» было употребительным словом, позднее приобрело узкодиалектное значение — чашка, в которой валяют хлеб перед выпечкой (в Тверской и Архангельской областях).

Известно использование века, как подноса, или лотка: «Торговые люди ныне торгуютъ… поставя шалаши и скамьи, рундуки, и на веках всякими разными товары» (1676 г.). Значение «лоток, ящик для продаваемых товаров» известно позднее в вологодских говорах. При этом слово «вечко» обозначало поднос малых размеров: «Пять блюдецъ малыхъ икорныхъ, судки столовые на вечке» (1638 г).

Векошник напоминает пиццу, хотя он гораздо древнее последней, и имеет существенное отличие: такие пироги на Руси хозяйки готовили, чтобы не выкидывать отстатки вчерашней еды (пицца же предназначалась для еды, была самостоятельным блюдом, где важен состав теста и ингредиентов). Обычно раскатывали тесто, укладывали в смазанное маслом веко, а сверху выкладывали кусочки мяса, рыбы, лук, квашеные огурцы, солёные грибы. Если остатки еды имели неприглядный вид, то пирог закрывали тестом и сверху, получался векошник-сгибень, итальянцы бы называли его кальцоне.

Приготовление 
Строгого рецепта не существует, хозяйки добавляли на раскатанное тесто всё, что считали нужным: грибы, рыбу, мясо, птицу, сыр, овощи и т. д.

См. также 
 Курник (пирог)
 Накрёпок
 Кулебяка
 Карельские пирожки
 Борканник

Примечания 

Русские пироги